Едвабне:

 Едвабне — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Ломжинский повят.
 Едвабне — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ломжинский повят, Подляское воеводство.